A competição Individual feminino do Campeonato Mundial de Luge de 2016 aconteceu em 30 de Janeiro de 2016, com a primeira descida iniciando-se às 15:23 e a descida final, às 17:07 no horário local.

Resultados 

Individual masculino